— японская актриса. Среди её телевизионных ролей — молодая Харуко Амано в сериале 2013 года канала NHK в жанре асадора — «Аматян» и главная роль в сериале 2017 года «Hiyokko». Она также снялась в нескольких фильмах, включая «Flying Colors», за который получила 39-ю кинопремию Японской академии в номинации «Новичок года», и «We Made A Beautiful Bouquet», за который она получила 45-ю кинопремию Японской академии в номинации «Лучшая актриса».

Ранняя жизнь 
Аримура родилась 13 февраля 1993 года в префектуре Хиого, Япония. У неё есть старшая сестра, Айри Аримура, которая тоже является актрисой и моделью.

Карьера 
В декабре 2009 года, учась в средней школе Итами Ниси префектуры Хиого, Аримура попала на прослушивание в FLaMme и прошла его. В мае 2010 года она впервые появилась в сериале «Hagane no Onna». Аримура приобрела популярность, появившись в утренней драме «Аматян» в 2013 году. Затем Аримура сыграла главную роль в получившем признание критиков фильме «Flying Colors», в роли трудного подростка. Фильм имел огромный успех и стал 8-м самым кассовым фильмом в Японии в 2015 году. За роль в этом фильме Аримура была номинирована на награды «Выдающееся исполнение главной роли актрисой» и «Новичок года» на 39-й церемонии вручения кинопремии Японской академии.

Аримура была выбрана в качестве главной актрисы для дорамы «Hiyokko» в 2017 году. За роль в этом телесериале она была признана лучшей актрисой на 94-й церемонии вручения кинопремии Японской академии в 2017 году, которая ежеквартально присуждается популярным журналом «The Television» и основывается на совокупных результатах голосования читателей, членов жюри и тележурналистов Японии. После этого она снялась во многих телевизионных драмах и фильмах, получивших признание критиков, таких как «Chūgakusei Nikki», «I Am a Hero», «Cafe Funiculi Funicula» и «Sekigahara». В фильме «Sekigahara» Аримура сыграла роль ниндзя по имени Хацумэ, которая была завербована легендарным самураем Исидой Мицунари. Фильм был номинирован на премию «Картина года» на 41-й церемонии вручения кинопремии Японской академии.

Аримура также снялась в произведениях, которые критики сочли спорными. В драме «Chūgakusei Nikki» Аримура сыграла сложную роль молодого учителя, которая влюбилась в своего 15-летнего ученика. Несмотря на  противоречивый характер, картина была названа лучшей на 99-й церемонии вручения наград Японской академии телевизионной драмы.

2021 год оказался очень успешным для Аримуры. Она снялась в фильме «We Made A Beautiful Bouquet», который стал 8-м по кассовым сборам фильмом 2021 года в Японии. За роль в этом фильме Аримура была удостоена награды Японской академии (45-я церемония) за лучшую женскую роль. 

Аримура также снялась в блокбастерах «Rurouni Kenshin: The Final» и «Rurouni Kenshin: The Beginning», двух заключительных фильмах эпической кинофраншизы «Rurouni Kenshin», состоящей из фильмов, адаптированных по серии манги «Rurouni Kenshin». Оба фильма имели огромный кассовый успех в 2021 году в Японии, собрав в общей сложности более 6,5 миллиардов иен. Аримура сыграла роль Юкисиро Томоэ, умершей жены главного героя Химуры Кэнсина. Фильм «Rurouni Kenshin: The Final» занял 6-е место по сборам, а «Rurouni Kenshin: The Beginning» — 13-е место по сборам за 2021 год в Японии.

В 2021 году Аримура сыграла роль молодой женщины, испытывающей проблемы с трудоустройством, которая случайно сталкивается с группой стендап-комиков в драме «Life’s Punchline» (Konto Ga Hajimaru). За роль в этом фильме она была признана лучшей актрисой второго плана на 108-й церемонии вручения наград Японской академии телевизионной драмы, став одной из немногих актрис, получивших награды за лучшую женскую роль (Hiyokko) и лучшую женскую роль второго плана (Life’s Punchline).

Аримура снялась в «Zenkamono» (так же известной как Prior Convictions), где она сыграла роль добровольного надзирателя, которой поручено наблюдение за тремя осуждёнными, освобождёнными досрочно. Драма «Zenkamono» с Аримурой в главной роли вышла в 2022 году. Также в 2022 году Аримура вместе с Ниномия Кадзунари снялась в телевизионном фильме «Adventure of Comandante Cappellini» (Sensuikan Cappellini-go no Bouken) и сыграла главную роль в картине «Ishiko and Haneo: You’re Suing Me?». В декабре 2022 года Аримура планирует сняться в фильме «Phases of the Moon», а также в фильме производства Netflix под названием «Call Me Chihiro» и историческом сериале 62-го канала NHK «What Will You Do, Ieyasu?» в 2023 году.

Фильмография

Кино

ТВ драмы

Сцена 
 Jeanne d’Arc (7 октября 2014 — 24 ноября 2014), Жанна д’Арк
 Tomodachi (2021), вторая дочь

Видеоигры 
 Layton’s Mystery Journey (2017), Катриэль «Кэт» Лейтон

Музыкальные видео 
 Ketsumeishi — Nakama (12 мая 2010)
 Саяка Сионоя — Dear Heaven (10 декабря 2012)
 Саку — Start Me Up (29 апреля 2015)
 Аои Тесима — Letter for Tomorrow (10 февраля 2016)
 Nissy — Happening and My Prettiest Girl (24 августа 2016)

Другое 
 66th NHK Kōhaku Uta Gassen (2015), судья
 67th NHK Kōhaku Uta Gassen (2016), капитан красной команды
 68th NHK Kōhaku Uta Gassen (2017), капитан красной команды

Библиография

Книги 
 Kimi to Boku no Heya (Shueisha, 20 марта 2015), обложка,

Фотокниги 
 B.L.T. U-17 Vol.17 (Tokyo News Mook) (5 февраля 2011), Tokyo News Service, 
 aBUTTON Vol.4_Yume Arimura Kasumi (Plup Series) (30 ноября 2011), Parco, 
 Shinkokyū: Shin Kokyu (7 ноября 2013), Shueisha, 
 Oh! My Rody (14 февраля 2014), TMWC,

Награды

Примечания

Ссылки 

 Касуми Аримура на сайте FLaMme 
 Официальный блог 
 

Актрисы телевидения
Актрисы XXI века